22 Brygada Artylerii (II RP)
 22 Brygada Artylerii Przeciwpancernej